Klitor – syn Likaona, pierwszego władcy Arkadii
 Klitor – syn Azana, wnuk Arkasa, król Azanii, w swoim czasie najpotężniejszy władca w Arkadii; zmarły bezpotomnie.